Claude Petit peut désigner :
 Claude Petit (1623-1710), prélat français, abbé de La Ferté ;
 Claude Petit, (1763-1809), général français sous la Révolution et l'Empire ;
 Claude Petit (1871-1966), homme politique français, député de l'Algérie française ;
 Claude Petit, maire de Nantes de 1736 à 1737.